Inderst ist der Familienname folgender Personen:
 Markus Inderst (* 1974), Volkswirt, Journalist und Buchautor
 Roman Inderst (* 1970), deutscher Ökonom  
 Rudolf Inderst (* 1978), deutscher Autor und Kulturwissenschaftler